Ікеда () — ставкові поля.

Топоніми 
Ікеда — місто в Японії, у префектурі Осака.
Ікеда — містечко в Японії, у префектурі Ґіфу.
Ікеда — містечко в Японії, у префектурі Наґано.
Ікеда — містечко в Японії, у префектурі Фукуй.
Ікеда — містечко в Японії, у префектурі Хоккайдо.
Ікеда — колишнє містечко в Японії, у префектурі Осака. Складова сучасного міста Ікеда.
Ікеда — колишнє містечко в Японії, у префектурі Токусіма. Складова сучасного міста Мійосі.
Ікеда — колишнє містечко в Японії, у префектурі Каґава. Складова сучасного міста Сьодосіма.
Ікеда — назва багатьох колишніх сіл в Японії.

Персоналії 
Ікеда — японське прізвище.
 Ікеда Акіхіса (池田晃久) — японський манґака.
 Ікеда Хаято — японський політичний і державний діяч, фінансист.
 Ікеда Дайсаку — японський філософ, письменник, громадський і політичний діяч

Ікеда — самурайський рід.

Японські прізвища